Onderdistrict in Indonesië
 Taraju (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Taraju (Sidangagung), een plaats in het regentschap Kuningan in de provincie West-Java
 Taraju (Taraju), een plaats in het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java